Množné číslo od slova milíř.

Slovo milíře má více významů:

názvy sídel
 Milíře (okres Tachov), obec v okrese Tachov
 Milíře (Rádlo), část obce Rádlo v okrese Jablonec nad Nisou
 Milíře (Rozvadov), část obce Rozvadov v okrese Tachov
 Milíře (Rovná), zaniklá osada ve Slavkovském lese v okrese Sokolov
 Milíře (Šindelová), zaniklá obec v Krušných horách v okrese Sokolov
 Milíře (Pec pod Sněžkou), luční enkláva v Peci pod Sněžkou v okrese Trutnov
 Zadní Milíře, část obce Milíře v okrese Tachov
vrcholy
 Milíře (hora), hora v Ústeckém kraji – 552 m n. m.
 Milíře (Jizerské hory), hora v Libereckém kraji – 1002 m n. m.